El término campo puede aludir, en esta enciclopedia:

Medio rural  
 al campo: espacio abierto rural, que se utiliza para el cultivo, la pastura, la ganadería y otros fines agropecuarios;
a un campo de silos: extensión de terreno destinada a excavar grandes agujeros para almacenar los excedentes agrícolas;

Deporte 
 al campo de juego o pista de juego: área destinada a la realización de diversas competencias deportivas;
 a un campo de fútbol: área donde se desarrolla un partido de fútbol;
 al campo de béisbol: área donde se desarrolla un partido béisbol;
 al campo a través: modalidad de atletismo consistente en recorrer distancias en circuitos naturales no urbanos;

Véase también:

Derecho 

 al campo jurídico: articulación de instituciones y prácticas a través de las cuales se produce, interpreta e incorpora el derecho en el proceso de toma de decisiones de la sociedad;

Física 
 al campo: es una magnitud (o vector) que depende de la posición en el espacio;
 al campo gravitatorio: campo de fuerzas que representa la interacción gravitatoria;
 al campo electrostático: describe la influencia que una o más cargas ejercen sobre el espacio que les rodea;
 al campo electromagnético: campo físico, de tipo tensorial, que afecta a partículas con carga eléctrica;
 al campo magnético estelar: campo magnético generado por el movimiento del plasma conductivo dentro de una estrella;
 al campo eléctrico: campo físico representado mediante un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica;
 al campo tensorial: asignación de una aplicación multilineal a cada punto de un dominio del espacio;
 al campo espinorial: tipo de campo físico que generaliza los conceptos de campos vectoriales y tensoriales;
 al campo volcánico: área de la corteza terrestre que es propensa a tener una actividad volcánica localizada;
 al campo sonoro, representación que muestra la distribución de presión sonora;

Lugares 
 a Campo, localidad portuguesa del municipio de Barcelos;
 a Campo, localidad estadounidense del estado de California;
 a Campo, localidad de la región del Sur de Camerún;
 a Campo, localidad estadounidense del estado de Colorado;
 a Campo, comuna del departamento de Córcega del Sur, Francia;
 a Campo, localidad portuguesa del concelho de Viseu;
 a Río Campo, localidad de Guinea Ecuatorial;
 a Camp (islas Malvinas), localidad de las Islas Malvinas;

En España
 Campo (Burgos), localidad de la provincia de Burgos, comarca de las Merindades.
 Campo (Cármenes), localidad de la provincia de León, municipio de Cármenes.
 Campo (Huesca), localidad de la provincia de Huesca, comarca de Ribagorza.
 Campo (sierra de Ayllón), montaña de la sierra de Ayllón, provincia de Guadalajara.
 Campo del Agua, localidad de la provincia de León, municipio de Villafranca del Bierzo.
 Campo de Liebre, localidad de la provincia de León, municipio de Barjas.
 Campo de Luna, antigua localidad de la provincia de León, municipio de Láncara de Luna.
 Campo de Ponferrada, localidad de la provincia de León, municipio de Ponferrada.
 Campo de Villavidel, municipio de la provincia de León.
 Campo la Lomba, localidad de la provincia de León, municipio de Riello.
 Campo y Santibáñez, localidad de la provincia de León, municipio de Cuadros.
 Cabeza de Campo, localidad de la provincia de León, municipio de Sobrado.
 Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, localidad de la provincia de León, municipio de Igüeña.
 Iglesia del Campo, localidad de la provincia de León, municipio de Toral de los Vados.
 Medina del Campo, localidad de la provincia de Valladolid.

en Galicia 
Campo Lameiro, concello de la provincia de Pontevedra.
Campo (Arzúa), parroquia del concello de Arzúa.
Campo (Covelo), parroquia del concello de Covelo.
Campo (Irijo), parroquia del concello de Irijo.
Campo (Taboada), parroquia del concello de Taboada.
Campo (Trazo), parroquia del concello de Trazo.
O Campo (Campo Lameiro), parroquia del concello de Campo Lameiro.
O Campo (Marín), parroquia del concello de Marín.
Campo Redondo, parroquia del concello de Ribadavia.
San Miguel do Campo, parroquia del concello de Nogueira de Ramuín.
San Xoán do Campo, parroquia del concello de Lugo.
Campo (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Dorra, concello de Antas de Ulla.
Campo (Celanova), lugar de la parroquia de A Veiga, concello de Celanova.
Campo (Cuntis), lugar de la parroquia de Cuntis, concello de Cuntis.
Campo (Lalín), lugar de la parroquia de Bendoiro, concello de Lalín.
O Campo (Abeledo), lugar de la parroquia de Abeledo, concello de Abadín.
O Campo (Aldixe), lugar de la parroquia de Aldixe, concello de Abadín.
O Campo (Quende), lugar de la parroquia de Quende, concello de Abadín.
O Campo (Arteixo), lugar de la parroquia de Arteixo, concello de Arteijo.
O Campo (Barrañán), lugar de la parroquia de Barrañán, concello de Arteijo.
O Campo (Sorrizo), lugar de la parroquia de Sorrizo, concello de Arteijo.
O Campo (La Baña), lugar de la parroquia de O Barro, concello de La Baña.
O Campo (Santalla de Pena), lugar de la parroquia de Santalla de Pena, concello de Begonte.
O Campo (Virís), lugar de la parroquia de Virís, concello de Begonte.
O Campo (Sorga), lugar de la parroquia de Sorga, concello de La Bola.
O Campo (Soutomel), lugar de la parroquia de Soutomel, concello de La Bola.
O Campo (O Barón), lugar de la parroquia de O Barón, concello de Carballino.
O Campo (Ponte Veiga), lugar de la parroquia de Ponte Veiga, concello de Carballino.
O Campo (Artes), lugar de la parroquia de Artes, concello de Carballo.
O Campo (Berdillo), lugar de la parroquia de Berdillo, concello de Carballo.
O Campo (Entrecruces), lugar de la parroquia de Entrecruces, concello de Carballo.
O Campo (Noicela), lugar de la parroquia de Noicela, concello de Carballo.
O Campo (Rus), lugar de la parroquia de Rus, concello de Carballo.
O Campo (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Santa Tegra de Abeleda, concello de Castro Caldelas.
O Campo (Castroverde), lugar de la parroquia de Montecubeiro, concello de Castroverde.
O Campo (Chantada), lugar de la parroquia de Requeixo, concello de Chantada.
O Campo (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Aguasantas, concello de Cerdedo-Cotobade.
O Campo (Forcarey), lugar de la parroquia de Meavía, concello de Forcarey.
O Campo (Guitiriz), lugar de la parroquia de Trasparga, concello de Guitiriz.
O Campo (Donsión), lugar de la parroquia de Donsión, concello de Lalín.
O Campo (Gresande), lugar de la parroquia de Gresande, concello de Lalín.
O Campo (Laracha), lugar de la parroquia de Torás, concello de Laracha.
O Campo (Maceda), lugar de la parroquia de Asadur, concello de Maceda.
O Campo (Mañón), lugar de la parroquia de Mogor, concello de Mañón.
O Campo (La Merca), lugar de la parroquia de A Mezquita, concello de La Merca.
O Campo (Monfero), lugar de la parroquia de Vilachá, concello de Monfero.
O Campo (Las Nieves), lugar de la parroquia de San Cibrán de Ribarteme, concello de Las Nieves.
O Campo (Oya), lugar de la parroquia de Burgueira, concello de Oya.
O Campo (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Cuíña, concello de Oza-Cesuras.
O Campo (Ferreiros), lugar de la parroquia de Ferreiros, concello de Puebla del Brollón.
O Campo (Fornelas), lugar de la parroquia de Fornelas, concello de Puebla del Brollón.
O Campo (Veiga), lugar de la parroquia de Veiga, concello de Puebla del Brollón.
O Campo (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Ribadeume, concello de Puentes de García Rodríguez.
O Campo (Puerto del Son), lugar de la parroquia de Queiruga, concello de Puerto del Son.
O Campo (Negreiros), lugar de la parroquia de Negreiros, concello de Silleda.
O Campo (Piñeiro), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Silleda.
O Campo (Siador), lugar de la parroquia de Siador, concello de Silleda.
O Campo (Sober), lugar de la parroquia de Pinol, concello de Sober.
O Campo (Las Somozas), lugar de la parroquia de As Somozas, concello de Las Somozas.
O Campo (Vicedo), lugar de la parroquia de Cabanas, concello de Vicedo.
O Campo (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Loño, concello de Villa de Cruces.
O Campo (Villarmayor), lugar de la parroquia de Vilamateo, concello de Villarmayor.
O Campo (Vimianzo), lugar de la parroquia de Bamiro, concello de Vimianzo.
O Campo (Candamil), lugar de la parroquia de Candamil, concello de Germade.
O Campo (Momán), lugar de la parroquia de Momán, concello de Germade.
O Campo (Roupar), lugar de la parroquia de Roupar, concello de Germade.
O Campo da Barrosa, lugar de la parroquia de Ladra, concello de Villalba.
O Campo da Costa, lugar de la parroquia de Caión, concello de Laracha.
O Campo da Cova, lugar de la parroquia de As Pontes de García Rodríguez, concello de Puentes de García Rodríguez.
Campo da Cruz (Cedeira), lugar de la parroquia de Esteiro, concello de Cedeira.
Campo da Cruz (Sada), lugar de la parroquia de Carnoedo, concello de Sada.
O Campo da Cruz, lugar de la parroquia de Grixoa, concello de San Amaro.
O Campo da Eirexe, lugar de la parroquia de San Fiz de Asma, concello de Chantada.
O Campo da Ferreira, lugar de la parroquia de Valongo, concello de Cerdedo-Cotobade.
Campo da Igrexa, lugar de la parroquia de Os Casás, concello de Cerdido.
O Campo da Lanza, lugar de la parroquia de Os Ánxeles, concello de Boimorto.
O Campo da Pena, lugar de la parroquia de Mourence, concello de Villalba.
O Campo da Porta, lugar de la parroquia de Lendo, concello de Laracha.
O Campo da Ran, lugar de la parroquia de Erboedo, concello de Laracha.
Campo das Mantas, lugar de la parroquia de Carnoedo, concello de Sada.
O Campo das Ratas (Castro), lugar de la parroquia de Castro, concello de Narón.
O Campo das Ratas (Trasancos), lugar de la parroquia de Trasancos, concello de Narón.
O Campo das Rodas, lugar de la parroquia de O Obre, concello de Noia.
Campo de Árbore, lugar de la parroquia de Cascallá, concello de Becerreá.
Campo de Arriba (Begonte), lugar de la parroquia de Saavedra, concello de Begonte.
Campo de Arriba (Carballo), lugar de la parroquia de Sofán, concello de Carballo.
O Campo de Berdeogas, lugar de la parroquia de Berdeogas, concello de Dumbría.
Campo de Cortes, lugar de la parroquia de Muros, concello de Muros.
Campo de Cosme, lugar de la parroquia de Nogueirosa, concello de Puentedeume.
Campo de Leis, lugar de la parroquia de Lubre, concello de Bergondo.
O Campo de Medado, lugar de la parroquia de Soandres, concello de A Laracha|Laracha.
Campo de Muro, lugar de la parroquia de Rubián, concello de Bóveda.
O Campo de Noia, lugar de la parroquia de Boa, concello de Noia.
O Campo de Patas, lugar de la parroquia de San Pedro de Muro, concello de Porto do Son.
O Campo de San Pedro, lugar de la parroquia de Cances, concello de Carballo.
Campo de Sar, lugar de la parroquia de Soñeiro, concello de Sada.
Campo de Veiga, , lugar de la parroquia de Veiga, concello de A Bola.
Campo do Chao, lugar de la parroquia de Agüela, concello de Antas de Ulla.
O Campo do Hospital, lugar de la parroquia de Montoxo, concello de Cedeira.
O Campo do Medio, lugar de la parroquia de O Viveiró, concello de Muras.
O Campo do Monte (Abegondo), lugar de la parroquia de Montouto, concello de Abegondo.
O Campo do Monte (Cariño), lugar de la parroquia de A Pedra, concello de Cariño.
O Campo do Mouro, lugar de la parroquia de Mouriscados, concello de Mondariz.
O Campo do Ollo, lugar de la parroquia de Dormeá, concello de Boimorto.
O Campo do Prado, lugar de la parroquia de Nebra, concello de Porto do Son.
O Campo do Souto, lugar de la parroquia de San Claudio, concello de Ortigueira.
Campo Galán, lugar de la parroquia de Lubre, concello de Bergondo.
Campo Labrado, lugar de la parroquia de Naraío, concello de San Sadurniño.
O Campo Verde, lugar de la parroquia de Lagoa, concello de Alfoz.

Italia 

 Campo Calabro, municipio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria
 Campo di Giove, municipio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos
 Campo di Trens, municipio de la Provincia Autónoma de Bolzano
 Campo Ligure, localidad y comuna de la provincia de Génova, región de Liguria
 Campo nell'Elba, localidad de la provincia de Livorno, región de Toscana
 Campo San Martino, localidad y comuna de la provincia de Padua, región de Véneto
 Campo Tures, localidad y comuna de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio

Heráldica 
 al campo: fondo o superficie interior del escudo, en donde están pintadas las diversas figuras que lo componen;

Informática 
 al campo (informática)

Matemáticas 
 al campo o cuerpo: estructura algebraica en la que es posible realizar operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división; provee una generalización de los dominios numéricos, como el campo de los números reales, el de los números racionales y el de los números complejos;
 al campo vectorial: construcción del cálculo vectorial que asocia un vector a cada punto en el espacio euclídeo;

Oftalmología 
 al campo visual: universo luminoso externo que puede percibir un ojo permaneciendo inmóvil;

Sociología 
 al campo: concepto desarrollado por Pierre Bourdieu, para referirse a ciertos espacios sociales autónomos, con reglas establecidas, en los que interactúan grupos de personas e instituciones (campo económico, campo artístico, campo educativo, campo político, etc.);

Televisión 
 al campo (televisión): cada uno de los barridos entrelazados del haz de electrones usados para formar la imagen en un tubo de rayos catódicos;

Concentraciones humanas
 a un campo de concentración: centro grande de detención o de confinamiento en masa, sin juicio ni garantías judiciales;
 a un campo de exterminio: campo de concentración construido por los nazis para asesinar judíos;
 a uncampo de prisioneros de guerra: lugar de contención para las personas capturadas por el enemigo;
 a un campo de refugiados: asentamiento temporal construido para recibir refugiados;

Misceláneas 
 a un campo petrolífero: zona con abundancia de pozos de los que se extrae petróleo del subsuelo;
 a un campo semántico: conjunto de palabras o elementos significantes con significados relacionados;
 a un campo de tiro: en un arma área alrededor de la cual los disparos pueden fácil y efectivamente alcanzar el objetivo;
 a un campo santo o camposanto: cementerio;
 a Campo (2011), álbum de Juan Campodónico;
 a un campo retrincherado''', terreno fortificado;